Схимона́х Иоанни́кий (в миру Ива́н Дани́лович Ефиме́нко; ) — бывший схиархимандрит Русской православной церкви, лишённый сана. В 1979—2020 годы — настоятель Никольского храма в деревне Чихачёво Верхнеландеховского района Ивановской области. Несмотря на остранение от должности настоятеля и лишение сана, продолжает удерживать за собой Никольский храм и возглавлять общину своих сторонников в Чихачёве, которую он именует монастырём.

Биография 
Родился в 1942 году в Днепропетровской области.

Чуть больше года был трудником в Троице-Сергиевой лавре. Богословского образования не получил.

В 1979 году он приехал в Ивановскую область, был рукоположен в сан священника, направлен в Никольский храм деревни Чихачёво Верхнеландеховского района Ивановской области на служение. С тех пор служил там настоятелем. Был возведён в сан игумена, затем — архимандрита, а потом был пострижен в великую схиму с наречением имени Иоанникий.

За годы вокруг Иоанникия сплотились его последователи, которые обосновали в Чихачёве некое подобие монастыря. Был возведён большой новый храм, корпуса для паломников и трудников. Сам Иоанникий приобрёл репутацию старца, а в Чихачёво потянулась верениц автобусов с паломниками. Причём в таком «монастыре» жили и женщины и мужчины. В 2014 году руководитель Информационного отдела Кинешемской епархии, благочинный Родниковского округа протоиерей Андрей Ефанов сообщал: «Вокруг этого священника организовалась община его духовных чад, также к нему приезжают его почитатели. К сожалению, вокруг этого священника сложилась нездоровая атмосфера, связанная с ажиотажем вокруг якобы „прозорливого старца“… Епископ Кинешемский и Палехский Иларион не благословляет паломничества в Чихачёво». Также он отметил, что никакого скита или монастыря в Чихачёво никогда не было, а есть только приход, вокруг которого сложилась «неблагоприятная атмосфера», и настоятель которого «впал в прелесть». К 2010 году Иоанникий стал собственником почти всех домов в Чихачёве. Некоторые трудники работали на благо скита вообще не в Чихачёве — их селили в квартире в Нижнем Новгороде. В городе они бесплатно работали на мясокомбинате — делали из чихачёвской свинины тушёнку. C 2016 года у Иоанникия ампутирована нога, и передвигаелся он на инвалидном кресле.

По словам представителя Кинешемской епархии: «Жалобы и раньше бывали, но это было редкостью. Туда выезжал благочинный, и зачастую эти люди возвращались в семьи, это все решалось спокойно», но с 2019 года «ситуация изменилась. Люди просто перестали ехать домой, возвращаться оттуда».

9 октября стало известно, что депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Марченко направил в Генпрокуратуру и Следственный комитет запрос с просьбой проверить деятельность схиархимандрита Иоанникия. К депутату обратилась жительница Ивановской области Екатерина Рыбина и рассказала, что ее мать Ирина Агапова переехала жить в монастырь и перестала выходить на связь. Нашли женщину в Нижнем Новгороде, где, по утверждению Рыбиной, ее заставляли работать. Одновременно сайт «Ахилла» опубликовал серию изобличающих материалов о жизни в Чихачёве.

14 октября 2020 года Александр Дворкин в интервью РИА Новости подтвердил, что община в Чихачёве имеет все признаки секты: "это секта, сформировавшаяся вокруг псевдостарца… Основная предпосылка — это некое такое существующее старцепоклонничество среди народа. Объявляют разного рода псевдостарцев чудотворцами — и к ним автобусы возят, разного рода экскурсии организуются от паломнических фирм. <…> С ним устраивают аудиенции, он пугает людей, что у них какие-то неизлечимые болезни, которые только он может вымолить… Разумеется, проводит сеансы экзорцизма. Потом звонят пострадавшие — что пожилая мама, скажем, поехала с экскурсией, он ее напугал, тут же постриг в монахини и оставил у себя… <…> Все у него там работают на огородах, спят в дикой антисанитарии, вповалку на картонках, на полу в храме… При этом храм запущенный, неухоженный, неремонтированный, — и все те громадные деньги, которые проходят, идут «мимо». И, опять же, очевидцы говорят, что там на периметре очень такие уютненькие коттеджи построены для самого Иоанникия и его ближайшего окружения… Естественно, он проповедует отказ от лекарств, от ИНН, с отчиткой и всем прочим — весь «джентльменский набор» в наличии. <…> Сам Иоанникий уже год не совершает богослужения, вместо него «служат какие-то вообще „левые“ люди, совершенно непонятно, кем рукоположенные и рукоположенные ли вообще».

23 октября 2020 года схиархимандрит Иоанникий был освобождён от должности настоятеля прихода села Чихачёво и запрещён в священнослужении вплоть до рассмотрения его дела в епархиальном суде в связи с выявленными многочисленными пастырскими и каноническими нарушениями в обустройстве приходской жизни, нарушениями норм Устава Русской Православной Церкви, а также священнической присяги. Несмотря на это, продолжил совершать богослужения и таинства. К тому времени Иоанникию принадлежали земли площадью 145 гектаров. Иоанникий заявил приехавшей комиссии, что её действия законными не считает. В Чихачёво есть и второй храм, недавно построенный соратниками Иоанникия. Власти над ним РПЦ уже не имеет.

30 октября на территории прихода провели обыски. По информации СК, в доме настоятеля нашли документы об отчуждении недвижимости в пользу Иоанникия и «связанных с ним лиц», два травматических пистолета и два миллиона рублей. 2 ноября управление Следственного комитета по Ивановской области объявило о возбуждении уголовного дела по факту незаконного лишения свободы, совершенного в отношении двух или более лиц (пункт «ж» части 2 статьи 127 УК РФ). По версии следствия, с июля 2018 года по 12 октября 2020 года «неустановленные лица, введя в заблуждение граждан о наличии у них смертельных болезней, создавая убеждение в невозможности их нахождения без угрозы для жизни и здоровья», вне пределов прихода удерживали потерпевших, запретив им покидать обитель и общаться с родственниками.

В январе 2021 года церковный суд признал его виновным в нарушении священнической присяги, монашеских обетов, ряда Апостольских правил и правил Вселенских Соборов. 6 августе того же года патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение церковного суда об извержении священнослужителя из сана.

В марте 2022 года на сайте Кинешемской епархии сообщалось:

Несмотря на многочисленные увещевания, схимонах Иоанникий (Ефименко) не прекратил своей сектантской деятельности и продолжил совершать «богослужения», собрав под своим началом группу из запрещённых в служении клириков и лишённых сана монахов. В настоящее время почитателями схимонаха Иоанникия блокирован доступ к Никольскому храму и проведение там богослужений невозможно. Сами сектанты совершают свои «богослужения» в здании, построенном без благословения священноначалия в стиле храмовой архитектуры и активно призывают православных верующих на участие в этих «богослужениях». В сети Интернет проводится активная кампания по привлечению паломников якобы к «прозорливому старцу», размещаются материалы с «пророчествами» схимонаха Иоанникия.

В связи с этим Кинешемское епархиальное управление сообщает, что деятельность схимонаха Иоанникия носит раскольнический (что сам схимонах Иоанникий подтвердил на камеру) и сектантский характер, в с. Чихачёво нет легитимных священнослужителей, имеющих возможность совершать богослужения. Никакие «таинства» и «требы», которые совершает схимонах Иоанникий и его последователи не являются спасительными и участие верующих в них душепагубно влияют на них. Отдельно стоит отметить так называемый «чин отчитки», который ежедневно совершает лично схимонах Иоанникий. Данное «богослужение» является плодом некомпетентного литургического творчества схимонаха Иоанникия и изначально не являлось благодатным и спасительным, в свете же лишения сана схимонаха Иоанникия и вовсе представляет собой пародию на православное богослужение.

В отношении схимонаха Иоанникия и группы близких к нему лиц проводится следствие Следственным комитетом Российской Федерации.

2 декабря 2022 года в эфир вышла программа «Человек и закон», где сообщалось: «Верующие остаются в „монастыре“ по сути рабами — бесплатно, за миску супа, батрачат на свиноферме, принадлежащей старцу, живут как бомжи в ангаре (вповалку спят, моются раз в три месяца). При том, что бизнес идет неплохо — даже поставляют мясо в магазины. Мало того, за время, сколько эта „лавочка“ работает, Иоанникий успел оптом скупить окрестные земли (по некоторым источникам, около 50 га). И еще. В разное время возбуждались уголовные дела по статье „Похищение человека“ — родственники „послушников“ пытались как-то вытащить родных. Но все уходит в песок. Мол, люди же добровольно уходят. Ничего не попишешь».

Примечания 

Архимандриты Русской православной церкви